Pala, átalakult kőzetanyag
 Palafedés, a tetőfedés egyik módja
 Az esztergomi Palatinus-tó köznyelvi elnevezése
 Pala – ókori állam Anatóliában
 Pala Birodalom (Pāla) (750–1174) indiai királyság 

 Csád
 Pala, város Csádban

 Észtország
Pala, falu Järva megyében
Pala, Kose községhez tartozó falu Harju megyében
Pala község, község Jõgeva megyében

 Portugália
Pala, település Portugáliában